Maite steht für:
 Maite (Vorname), weiblicher Vorname – zu Namensträgern siehe dort

Ortschaften:
 Maite (Angola), Ort in der Provinz Cuanza Sul, Angola
 Maite (Chile), Ort in der Región de la Araucanía, Chile
 Maite (Guam), Ortsteil von Mongmong-Toto-Maite, Guam
 Maite (Italien), Ort in Gemmano, Provinz Rimini, Italien
 Maite (Mosambik), Ort in der Provinz Cabo Delgado, Mosambik
 Maite (Philippinen), Ort in Lambunao, Provinz Iloilo, Philippinen

Siehe auch:
 Mayte
 Meite